Die Lanzenottern sind eine heute nicht mehr gültige Zusammenstellung von mehreren Schlangengattungen innerhalb der Grubenottern. Dabei handelte es sich um

 die in Asien beheimateten Bambusottern (Trimeresurus)
 die Amerikanischen Lanzenottern (Bothrops)
 die Palmlanzenottern (Bothriechis), ebenfalls aus Mittel- und Südamerika
 die Schlangen der Gattung Bothriopsis, darunter bsp. die Grüne Jararaca (Bothriopsis bilineata); ebenfalls aus Mittel- und Südamerika

Neben diesen Gattungen werden auch die zu den Amerikanischen Lanzenottern gehörenden Arten Bothrops atrox und Bothrops neuwiedi im deutschsprachigen Raum als Lanzenotter bezeichnet.